ORC ili Orc ima više značenja:
 Kompleks prepoznavanja početka, protein
 Orc (programski jezik)
 Ork, izmišljeno stvorenje